Енрике Кампос има више значења:

 Енрике Кампос (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Енрике Кампос (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику